Buzăul Mare 2021 a fost un proiect al consiliilor locale ale Buzăului și Ținteștiului pentru a dubla teritoriul municipiului Buzău. 
La referendumul local din 26 septembrie 2021, 10% dintre buzoieni s-au prezentat la vot și 48% dintre locuitorii Ținteștiului. Referendumul nu a fost validat la Buzău din lipsă de cvorum, așadar proiectul a fost abandonat definitiv pe 1 octombrie 2021.

Note